Kravica (slap), BiH
 Kravica (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac, BiH
 Kravica (rijeka), BiH